San Jerónimo steht für folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Jerónimo (Andahuaylas) in der Provinz Andahuaylas
 Distrikt San Jerónimo (Cusco) in der Provinz Cusco
 Distrikt San Jerónimo (Luya) in der Provinz Luya

Siehe auch:
 Distrikt San Jerónimo de Tunán in der Provinz Huancayo